La Serie B 1969-1970 è stata la 38ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 14 settembre 1969 e il 14 giugno 1970 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Roberto Bettega e Ariedo Braida (Varese) e Aquilino Bonfanti () con 13 reti a testa.

Stagione

Avvenimenti 

Un campionato con pochi gol — media di 1,5 a partita, record negativo della storia della serie cadetta — vide la vittoria finale del , alla sua seconda affermazione nella categoria, con 49 punti. Gli uomini di Nils Liedholm ottennero la promozione condannando all'ultima giornata alla Serie C il , superato 5-0 in trasferta il 14 giugno 1970.

Oltre ai lombardi andarono in A il  di Tommaso Maestrelli, secondo a quota 48, che sconfisse 3-1 all'ultimo turno il , e il  di Egizio Rubino, che chiuse agli stessi punti dei pugliesi ma con una peggiore differenza reti, e che nella giornata conclusiva ebbe la meglio 3-1 della . Rimase fuori dai giochi per la promozione al fotofinish il , a cui non servì la vittoria 2-1 contro un', da parte sua, salvatasi dalla retrocessione solo per differenza reti: i virgiliani conclusero il torneo a 47 punti, frutto tra gli altri di ben 23 pareggi. Buona prestazione del  guidato dall'emergente Gigi Radice, arrivato quinto a –3 dalla zona che garantiva la promozione in massima serie.

La classifica marcatori rispecchiò l'andamento del torneo, con il titolo di miglior fromboliere appannaggio di ben tre elementi, alla modesta quota di 13 reti: il tandem d'attacco varesino, ovvero Ariedo Braida e un giovane prospetto di scuola  al suo esordio tra i professionisti, Roberto Bettega, insieme al catanese Aquilino Bonfanti.

In zona retrocessione, oltre al Piacenza cadde per la prima volta in Serie C una nobile decaduta quale il , ultimo con 29 punti: fu la prima e fin qui unica retrocessione del grifone in terza serie maturata sul campo (quella della stagione 2004-2005 avverrà per illecito sportivo). La terza e ultima squadra a cadere fu determinata dalla differenza reti, grazie alla quale mantennero la categoria Atalanta e  — le due che, appena l'annata seguente, otterranno al contrario la promozione in Serie A —: la terza retrocessa fu dunque la , superata da un  ripescato in Serie B solo pochi giorni prima dell'inizio del torneo, in sostituzione della  nel frattempo declassata in Serie C per illecito.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1970-1971.
      Retrocesso in Serie C 1970-1971.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti le squadre erano classificate in base alla differenza reti, eccetto per i posti che assegnavano la promozione, per i quali era previsto uno spareggio.
Note:
 Il Catania partecipa alla Coppa Mitropa 1970-1971

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969